L'édition 2019 du tournoi de tennis de Zapopan se déroule du 11 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Veronika Kudermetova s'impose en finale du simple. En finale, elle bat Marie Bouzková, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maria Sanchez et Fanny Stollár.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemande Mona Barthel, de la Canadienne Eugenie Bouchard, des Russes Margarita Gasparyan, Anastasia Potapova et Vera Zvonareva, des Slovènes Dalila Jakupović et Tamara Zidanšek, de la Française Pauline Parmentier, de l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, de l'Américaine Taylor Townsend, de la Suissesse Stefanie Vögele et de la Chinoise Wang Yafan. Elles sont respectivement remplacées par Fiona Ferro, Anhelina Kalinina, Vitalia Diatchenko, Paula Badosa Gibert, Olga Danilović, Sara Errani, Marie Bouzková, Anna Blinkova, Katarina Zavatska, Ana Bogdan, Heather Watson et Yanina Wickmayer.

Lauréates 
En simple, Veronika Kudermetova remporte son premier titre en simple en WTA 125 en battant en finale Marie Bouzková.

En double, Maria Sanchez et Fanny Stollár remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Cornelia Lister et Renata Voráčová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Zapopan
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Zapopan
Sport au Mexique en 2019
Tennis en mars 2019